Formulering (logica), in de logica en de wiskunde een bepaalde volgorde van symbolen die samen een bewering weergeven
 Formulering (taalkunde), in de taalkunde de wijze waarop iets onder woorden wordt gebracht